O Torneio de xadrez de Paris de 1900 foi uma competição internacional de xadrez que ocorreu concomitante a Exposição Universal de 1900, assim como em exposições anteriores, entre os dias 18 de maio e 20 de junho. De modo a evitar empates, as partidas que terminassem empatadas deveriam ser jogadas novamente mais uma vez. Os melhores colocados foram Emanuel Lasker (14½), Harry Nelson Pillsbury (12½), Géza Maróczy e Frank Marshall (12), e Amos Burn (11).

Tabela de resultados  

{|class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto; "
|-
| ||Jogador||1||2||3||4||5||6||7||8||9||0||1||2||3||4||5||6||7||
|-
| 1||Emanuel Lasker||*||1||0||1||1||½||1||W||1||1||1||1||1||1||1||1||1||14.5
|-
| 2||Harry Pillsbury||0||*||0||1||0||1||1||1||W||½||1||1||1||1||1||1||1||12.5
|-
| 3||Frank Marshall||1||1||*||0||1||½||½||1||1||0||0||1||W||1||1||1||1||12.0
|-
| 4||Geza Maroczy||0||0||1||*||0||½||½||1||1||1||1||1||W||W||1||1||1||12.0
|-
| 5||Amos Burn||0||1||0||1||*||L||1||L||1||0||1||W||+||1||1||1||1||11.0
|-
| 6||Mikhail Chigorin||½||0||½||½||W||*||0||1||0||0||1||1||1||1||1||1||1||10.5
|-
| 7||Carl Schlechter||0||0||½||½||0||1||*||0||L||W||1||1||W||1||1||1||1||10.0
|-
| 8||Georg Marco||L||0||0||0||W||0||1||*||1||1||0||1||1||1||1||1||1||10.0
|-
| 9||Jacques Mieses||0||L||0||0||0||1||W||0||*||1||1||W||1||1||W||W||1||10.0
|-
| 10||Jackson Showalter||0||½||1||0||1||1||L||0||0||*||0||½||1||1||1||1||1||9.0
|-
| 11||Dawid Janowski||0||0||1||0||0||0||0||1||0||1||*||W||1||1||1||1||1||9.0
|-
| 12||James Mason||0||0||0||0||L||0||0||0||L||½||L||*||1||L||W||1||W||4.5
|-
| 13||Miklos Brody||0||0||L||L||-||0||L||0||0||0||0||0||*||W||1||1||1||4.0
|-
| 14||Leon Rosen||0||0||0||L||0||0||0||0||0||0||0||W||L||*||0||W||W||3.0
|-
| 15||James Mortimer||0||0||0||0||0||0||0||0||L||0||0||L||0||1||*||0||1||2.0
|-
| 16||Manuel  Sterling||0||0||0||0||0||0||0||0||L||0||0||0||0||L||1||*||0||1.0
|-
| 17||Lucien Didier||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||L||0||L||0||1||*||1.0
|}

Desporto na França em 1900
1900 no xadrez
Competições de xadrez da França
Desporto de Paris